Aigrain ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Aigrain (* 1954), schweizerisch-französischer Wirtschaftsmanager, Swiss Re (CEO 2006–2009)
 Pierre Aigrain (1924–2002), französischer Physiker und Politiker